Contendensi – abitanti di Contenda
Contendensi – abitanti di Contendas do Sincorá